Кристијан VIII Дански (Копенхаген, 18. септембар 1786 - Копенхаген, 20. јануар 1848) је био краљ Данске. Био је син Фредерика и Софије Фредерике од Мекленбург-Шверина.

Породично стабло 

Рођени 1786.
Умрли 1848.
Династија Олденбург
Краљеви Данске
Норвешки краљеви